Влади́мир Анато́льевич Фёдоров:
 Фёдоров, Владимир Анатольевич (1939—2021) — российский актёр.
 Фёдоров, Владимир Анатольевич (род. 1971) — российский фигурист (танцы на льду).